Józef Maroszek (ur. 1904, zm. 1985) – polski konstruktor broni
 Józef Maroszek (ur. 1950) – polski historyk